Tales of Terror steht für:

 Tales of Terror, Originaltitel des US-amerikanischen Horrorfilmes Der grauenvolle Mr. X von Roger Corman (1962)
 Tales of Terror (Band), amerikanische Hardcore-Punk-Band